Fürstberg steht für:

 Fürstberg bei Neuhofen, Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Fürstberg (Eppenschlag), Ortsteil der Gemeinde Eppenschlag, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Fürstberg (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Fürstberg (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Fürstberg (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Fürstenberg